Острова́ Уэ́лсли () — группа островов у побережья северного Квинсленда, в заливе Карпентария. Площадь — 1002 км².

Острова 
Морнингтон — крупнейший остров в группе. Всего в группе насчитывается 22 острова, крупнейшие из них:

История 
Открыты в 1644 голландским мореплавателем Абелем Тасманом. В 1802—1803 посещены Мэтью Флиндерсом и названы им в честь маркиза Ричарда Уэлсли, генерал-губернатора Индии.

Административное деление 
Административно входят в состав района местного самоуправления Морнингтон-Шир.

Примечания 

Уэлсли